IHK steht als Abkürzung für:

 Industrie- und Handelskammer 
 Ingenieurhochbaukombinat, Gruppe von Volkseigenen Betrieben (VEB) für den nicht mit Wohnungsbau oder Bau von Industrieanlagen befassten Hochbau in der DDR (IHK bauten beispielsweise Kaufhallen)
 Ischämische Herzkrankheit, Synonym für Koronare Herzkrankheit

IHK